Обте́р-сюр-Дрон () — коммуна во Франции, главный город кантона Обтер-сюр-Дрон. Находится в округе Ангулем департамента Шаранта, регион Пуату — Шаранта. Обтер-сюр-Дрон расположен приблизительно в 440 км к юго-западу от Парижа, в 150 км южнее Пуатье, в 45 км к югу от Ангулема. Входит в список самых красивых деревень Франции.

Код INSEE коммуны — 16020.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 420 человек.

Климат 
Климат океанический. Ближайшая метеостанция находится в городе Коньяк.

Экономика 
В 2007 году среди 225 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 149 были экономически активными, 76 — неактивными (показатель активности — 66,2 %, в 1999 году было 58,3 %). Из 149 активных работали 127 человек (70 мужчин и 57 женщин), безработных было 22 (14 мужчин и 8 женщин). Среди 76 неактивных 24 человека были учениками или студентами, 24 — пенсионерами, 28 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Пещерная церковь Сен-Жан (VII век). Исторический памятник с 1912 года
  (XII век). Исторический памятник с 1862 года
  (XI век). Исторический памятник с 1973 года
 Монастырь Миним. Основан в 1617 году, в настоящее время дом престарелых. Исторический памятник с 1991 года
 Монастырь Клариссинок. Основан в 1620 году
 Башня Апостолов, или Башня Генриха IV

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шаранта
Самые красивые деревни Франции (Новая Аквитания)